South Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 South Creek Township (Oklahoma)
 South Creek Township (Pennsylvania)
 South Creek Township (South Dakota)